Неакринийската и Каламарийска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция. Нейното седалище е в македонския град Каламария, предградие на Солун. Създадена е на 16 май 1974 г. чрез отделяне от Солунската епархия.

От 2015 година митрополит е Юстин.

Митрополити

Енорийски църкви

Бележки